A Foot in the Door — сборник песен британской рок-группы Pink Floyd, вышедший 7 ноября 2011 года в рамках кампании переизданий Why Pink Floyd...?.

Об альбоме 
В отличие от другого сборника лучших хитов группы, Echoes, ни одна из песен на диске (кроме «Shine on You Crazy Diamond») не подвергалась сокращению и представляет собой оригинальный альбомный вариант. Также примечательно, что большинство песен плавно переходят друг в друга, так как расположены в том же порядке, что и на оригинальных альбомах: «The Happiest Days of Our Lives» перетекает в «Another Brick in the Wall, Part II», «Have a Cigar» — в «Wish You Were Here», «Brain Damage» — в «Eclipse»; встречается даже тройной «отрывок» из альбома The Dark Side of the Moon — «Time» / «The Great Gig In The Sky» / «Money».

Обложка 
Оформленная Стормом Торгерсоном обложка представляет собой коллаж из обложек и оформления всех альбомов Pink Floyd, включая концерты и официальные сборники (большинство из них являются работами самого художника), покрытый слоем пыли. По самому же коллажу прогуливается мужчина в одежде бакалавра.

Список композиций

Позиции в чарте

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 «A Foot In The Door» на официальном сайте Why Pink Floyd…?
 

2011
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы, оформленные Стормом Торгерсоном
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Сборники на английском языке
Сборники 2011 года